Андрей Владимирович Балашов (1899—19 октября 1969, Брюссель) — гусар, эмигрант, поэт, монархист, автор нескольких поэтических сборников. Не следует путать с Андреем Николаевичем Балашовым, начинающим поэтом, выпускником Тенишевского училища, единственным соавтором В. В. Набокова, опубликовавшим с ним книгу.

Биография 
Окончил Московский Императорский лицей. Корнет, воевал в 11-м гусарском Изюмском полку, из вольноопределяющихся, потерял руку в одном из боёв. Эвакуирован на о. Проти на корабле «Кизил Ермак». На 18 декабря 1920 в составе 2-го кавалерийского полка в Галлиполи. Участник событий в Галлиполи и «Сараевского сидения». Эмигрировал в Сербию, какое-то время жил во Франции, по-видимому, (судя по публикациям) начиная с конца 1920-х перебрался в Бельгию. Член Общества бывших воспитанников Императорского лицея в память цесаревича Николая. В 1952 редактор «Изюмского изборника», к 1967 сотрудник журнала «Военная Быль».

Сочинения 
 «Песни гусара» // Борисоглебск, Тип. Д. Анисимова и А. Зуевой 1917. 15 с.
 Тебе, Родина! // 4-е и 5-е издания. Новочеркасск, 1919, 20 с.
 Стихотворения. На чужбине. Песни гусарские. // Новый сад, Югославия, Тип. М. Г. Ковалёва и Ко 1923. 40 с.
 Перед портретом Царя мученика // Новый сад, 1923.
 Перед портретом Царя мученика // [Берлин]: Чужбина, 1929. (У Л. М. Турчинского: [Брюссель]: Чужбина, 1929).
 Для немногих // Брюссель: Чужбина 1959. 48 с.

Источники 
 Белодубровский Е. Вступительная статья // Андрей Балашов и В. В. Набоков. Альманахъ, Два пути. Стихи. Санкт-Петербург: ООО «Реноме». 2013. ISBN 978-5-91918-303-7

Рекомендованные источники 
 Некролог // Русская мысль (Париж), 6 ноября 1969, № 2763
 Некролог // Часовой (Париж-Брюссель), 1969, № 522
 В. П. Старк. Владимир Набоков и Андрей Балашов: «Два пути». // Зарубежная Россия, 1917—1939 / ред. В. Ю. Черняев. — СПб. : Лики России, 2003. — Кн. 2. — С. 322—329. ISBN 5-87417-159-2

Примечания 

Русские поэты
Выпускники Катковского лицея
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Русские эмигранты первой волны в Бельгии
Галлиполийцы
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)